Раймс — американская фамилия:
 Раймс, Лиэнн — американская исполнительница в стиле кантри, которая известна тем, что начала серьёзную музыкальную карьеру уже в 11 лет, а в 14 лет выиграла свою первую «Грэмми».
 Раймс, Шонда — американский сценарист, режиссёр и продюсер, глава производственной студии ShondaLand.